Тварожна може бити:

 Тварожна (Кежмарок), насељено мјесто у округу Кежмарок, Прешовски крај, Словачка Република
 Тварожна (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република